Le patronyme néerlandais ou flamand Hofman est un sobriquet dérivé d'une profession : fermier (du nl: hof ou hoeve: ferme et man homme).

Patronyme 

 Adam Hofman (1980- ), politologue et homme politique polonais ;
 Anna Hofman-Uddgren (1868-1947), actrice et réalisatrice suédoise ;
 Eduard Hofman (1914-1987), réalisateur tchécoslovaque de films d'animation ;
 Gust Hofman (1923-2003), footballeur et entraîneur belge ;
 Gustave Hofman (1939- ), homme politique belge ;
 Jan Cornelis Hofman (1819-1882), peintre hollandais ;
 Jan Cornelis Hofman (1889-1966), peintre post-impressionniste néerlandais ;
 Florentijn Hofman (1977- ), artiste contemporain néerlandais ;
 Michel Hofman (1958- ), amiral de division de la composante marine des forces armées belges ;
 Rogier Hofman (1986- ), hockeyeur sur gazon néerlandais ;
 Tycho de Hofman (1714-1754), biographe danois. 
Patronyme flamand